Az 1982-es U20-as jégkorong-világbajnokságot 1981. december 27. és 1982. január 2. között rendezték Minnesota, valamint Manitoba és Ontario államokban. A tornát a kanadai válogatott nyerte (a világbajnokságok történetében először), Csehszlovákia ezüstérmes, Finnország pedig bronzérmes lett.

A csoport 
Az 1982-es torna során minden válogatott játszott minden másik válogatottal, az első három helyezett kapta az érmeket.

Táblázat 

Svájc kiesett a főcsoportból, és 1983-ban a B csoportban versenyzett (a helyére a norvég válogatott érkezett).

Végeredmények

Pontkirályok

Díjak

B csoport 
A B csoport tornáját 1982. március 16. és 20. között tartották a holland Heerenveenben. A nyolc csapatot két négyes csoportba osztották, ahol mindenki játszott mindenkivel, majd helyosztók döntöttek a végső helyezésről (a két negyedik, két harmadik, két második és két első között). A japán válogatott ezen a világbajnokságon mutatkozott be, a távolmaradó lengyel csapat helyét vette át.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

7. helyért

5. helyért

3. helyért

1. helyért 

Norvégia feljutott a főcsoportba az 1983-as U20-as jégkorong-világbajnokságra.

Pontkirályok

Külső hivatkozások 
 1982 World Junior Hockey Championships
 Championnat du monde 1982 des moins de 20 ans

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20